Стойка може да се отнася до:

 Стойка, стойка на тялото
 Стойка, подпора на даден обект

 Българско име Стойка
(виж Стойко, Стойчо)
 Стойка Миланова

 Като фамилно име в други езици

 Хари Стойка
 Киву Стойка